Phaeocytostroma är ett släkte av svampar. Phaeocytostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeocytostroma